Метапонт:
 Метапонт — город в Южной Италии, предположительное место смерти Пифагора.
 Метапонт — царь этого города.